Нижняя Белка:

 Нижняя Белка — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.
 Нижняя Белка — река в России, протекает по территории Гдовского района Псковской области.